Tuya, va ser esposa del faraó Sethy I i mare de Ramsès II.
 Riu Tuy a Veneçuela.
 Les Valls del Tuy, Estat de Miranda a Veneçuela.

 (municipi de Pontevedra)